Operazione Collar (raid terrestre) – raid intrapreso dai British Commandos nella zona del Pas-de-Calais tra il 24 e il 25 giugno 1940.
 Operazione Collar (convoglio) – operazione di rifornimento navale di Malta e Alessandria d'Egitto intrapresa dalla Royal Navy tra il 12 e il 28 novembre 1940.